

Métrologie 
Dans le domaine de la métrologie, la notion de dose a de nombreuses acceptions ; elle peut notamment désigner :
 la quantité précise de médicament à prendre en une fois, d'une manière statistique pour atteindre un résultat ou arriver à saturation ;
 la dose absorbée de rayonnements ionisants ;
 le débit de dose ;
 la dose létale ;
 la dose absorbée ;
 la dose journalière admissible ;
 la dose sans effet toxique observable.

Dans les domaines de la toxicologie et de l'écotoxicologie, les notions de dose, dose limite, seuils toxicologiques, faibles doses, dose sans effet toxique observable sont sources de controverses : 
Paracelse estimait que , mais on sait maintenant que des synergies peuvent aussi faire le « poison » et que les hormones agissent à très faible doses. L'OPECST évoquant en 2011 à cet égard le besoin d'une .

Patronymes 
 Ferdinand Theodor Dose (1818-1851), peintre allemand.

Autres sens 
 Dose, un album par le jam band Gov't Mule.
 Dose, un quotidien gratuit canadien.

Notes et références